María Augusta de Sajonia (en alemán, Marie Auguste von Sachsen; Dresde, 21 de junio de 1782-ibidem, 27 de septiembre de 1863) fue una princesa miembro de la Casa de Wettin. Fue la única hija del rey Federico Augusto I de Sajonia y de su esposa, la condesa Amalia de Zweibrücken-Birkenfeld, que alcanzó la edad adulta.

Primeros años 

Su padre, Federico Augusto, fue el primer rey de Sajonia y posteriormente gran duque de Varsovia, nombrado como tal por Napoleón Bonaparte. En Polonia era comúnmente conocida como "infanta de Polonia".

Los planes para que contrajera matrimonio con alguna familia que pudiera reforzar sus pretensiones sobre el trono polaco fallaron, ya que ninguna de las potencias de su época quería el fortalecimiento de Sajonia o la restauración del reino polaco.

Posible matrimonio

Su familia reclamaba el trono de Polonia (Mancomunidad de Polonia-Lituania), al cuál tenían derecho. La Constitución del 3 de mayo de 1791 nombró a María Augusta como potencial sucesora al trono polaco si la línea masculina de la Casa de Wettin se extinguía. Se consideró un matrimonio para ella con el príncipe Józef Poniatowski, mariscal de Napoleón y sobrino del último rey polaco Estanislao II Poniatowski. La vacilación de su padre al aceptar esta propuesta y la posterior particiones de Polonia impidieron que esto ocurriera. Después de la formación del Gran Ducado de Varsovia, fue ampliamente considerada como la sucesora de su padre allí, a pesar de que el ducado estaba sujeto a la ley sálica.

Últimos años 

María Augusta nunca se casó, estando siempre en la corte sajona, junto a sus padres. Tras la muerte de su padre en 1827, como no tenía descendencia masculina sobreviviente, fue sucedido como rey por su hermano, Antonio. Siguió acompañando a su madre hasta la muerte de esta un año después. Ella siguió viviendo en la corte hasta su propia muerte.

Sus restos mortales descansan en la Gran Cripta de la Iglesia Católica de la Corte en Dresde.

Órdenes 
 1782: Dama de la Orden de Santa Isabel. (Electorado del Palatinado)
30 de julio de 1819: Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. (Reino de España)

Antepasados

Referencias 

Nacidos en Dresde
Católicos de Alemania
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Princesas de Sajonia
Damas de la Orden de Santa Isabel
Casa de Wettin
Nobles alemanas del siglo XVIII
Nobles alemanas del siglo XIX